Hugh Nelson peut faire référence à :
 Hugh Nelson (politicien américain) (1768-1836), un représentant à la Chambre et ambassadeur américain mort en 1836 ;
 Hugh Nelson (Canada) (1830-1893), homme politique canadien,  lieutenant-gouverneur de la Colombie-britannique ;
 Hugh Nelson (homme politique australien) (1835-1906), homme politique australien, premier ministre du Queensland de 1893 à 1898.